Клара Коукалова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Міхаелла Крайчек.

Крайчек виграла титул, у фіналі перемігши Дінару Сафіну з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Ordina Open, жінки, одиночний розряд
2006